Змагання з ковзанярського спорту серед жінок на дистанції 1500 метрів на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 12 лютого в місті Каннин (Південна Корея).

Розклад 
Час UTC+8

Результати 
Заїзди розпочались о 21:30.

TR = рекорд треку, DQ = дискваліфікація

Посилання